Heracleum tauricum är en flockblommig växtart som beskrevs av John Stevenson och Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach. Heracleum tauricum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
tauricum